Weinviertel-Landesbahn steht für:

 Stammersdorfer Lokalbahn
 Lokalbahn Gänserndorf–Mistelbach